Rzeki:
 Blackstone – rzeka w Stanach Zjednoczonych
 Blackstone – rzeka w Kanadzie, w prowincji Alberta
 Blackstone – rzeka w Kanadzie, w terytorium Jukon
Miejscowości w USA:
 Blackstone – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Blackstone – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Nottoway
Gminy w USA:
 Blackstone (ang. Blackstone Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
W Wielkiej Brytanii:
 Blackstone – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)